Иван Неклюдов:
 Неклюдов, Иван Матвеевич (род. 1935) — советский учёный в области физики прочности и пластичности материалов.
 Неклюдов, Иван Михайлович (?—1919) — подольский вице-губернатор в 1890—1909 годах.